Estey Hall ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Estey Hall (Raleigh, North Carolina), NRHP-ID 73001373
 Estey Hall (Philadelphia, Pennsylvania), NRHP-ID 83004244